Лаврин — русская, словенская фамилия; имеет женскую форму Лаврина.

 Лаврин, Александр Павлович (род. 1958) — советский и российский писатель.
 Лаврин, Янко (1887—1986) — английский литературовед.

См. также 
 Лаврино — ряд топонимов.